Les Augustales peuvent désigner :
 Plusieurs types de prêtres de la Rome antique, desservants du culte impérial
 Les Seviri augustales
 Les sodales augustales

 Augustales, une monnaie d'or frappée en Italie par Frédéric II, empereur du Saint-Empire romain germanique au , en imitation des anciennes monnaies romaines